Bucknell (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Bucknell (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire
 Bucknell-universiteit in de Amerikaanse stad Lewisburg (Pennsylvania)